Марслен Плене () е френски поет, писател, критик.

Биография 
Роден на 23 декември 1933 г. в Лион. Автор е на голям брой поетически сбирки („Stanze“, 1973, „Трите книги“, 1983, „Венецианска любов“, 1984 и др.), два романа, осем тома дневници и множество есета („Лотреамон“, 1967, „Изкуство и литература“, 1977, „Джото“, 1985, „Модерните и традицията“, 1990, „Джорджоне и двете Венери“, 1991, „Матис“, 1993, „Рембо в своето време“, 2005 и др.)

Бил е основно лице в авангардното движение Тел Кел („Tel Quel“). Преподава във Висшата академия за изящни изкуства в Париж от 1987 г. Сътрудничи с Филип Солерс в редакцията на изданието „Безкрай“ („L'infini“).

Библиография

Поезия 
 Le Póntos, Gallimard, 2002
 Le Parménide, Stanze, chant V, in La Polygraphe n°9/10, Comp'Act, 1999
 Notes sur le motif suivi de La Dogana, Dumerchez, 1998
 Le Propre du temps, Gallimard, 1995
 Premières Poésies, Cadex, 1988
 Plaisir à la tempête, Carte Blanche, 1987
 Fragments du chœur - vers et proses, Denoël, 1984
 Les Trois Livres, Seuil, 1984
 L'Amour vénitien, Carte Blanche, 1984
 Conversions, illustrations de Pierre Nivollet, Orange Export Ltd., 1983
 Rime, Seuil, 1981
 Ma destruction, illustrations de Raquel [Levy], Orange Export Ltd., 1980
 Stanze, Seuil, 1973
 Comme, Seuil, 1965
 Paysages en deux suivi de Les Lignes de la prose, Seuil, 1963
 Provisoires amants des nègres, Seuil, 1962

Романи 
 Le Retour, Gallimard, 2016
 L'Étendue musicale, Gallimard, 2014
 Chronique vénitienne, Gallimard, 2010
 Le Savoir-vivre, Gallimard, 2006
 La Vie à deux ou à trois, Gallimard, 1992
 Prise d'otage, Denoël, 1986

Дневници 
 Le Voyage en Chine, Editions Marciana, 2012
 Nouvelle Liberté de pensée, Editions Marciana, 2011
 La Fortune, la Chance. Chroniques romanesques, Hermann, 2007
 Les Voyageurs de l'an 2000, Gallimard, 2000
 Le Plus Court Chemin, de «Tel Quel» à «L'Infini», Gallimard, 1997
 Le Jour et l'Heure, Plon, 1989
 L'Amour, Hachette, 1982
 Spirito Peregrino, Hachette, 1981
 Le Voyage en Chine, Hachette, 1980

Есеистика, литературна критика и изкуствознание 
 Essais et conférences (1987-1998), Beaux-arts de Paris les éditions, 2012
 Comme la poésie la peinture, Editions du Sandre / Editions Marciana, 2010
 Cézanne, Gallimard, 2010
 La Peinture contemporaine en question : conférence au CAPC de Bordeaux en 1979, Le Bleu du ciel / INHA, 2007
 Giacometti, «le jamais vu», Dilecta, 2007
 Cézanne marginal, Les Mauvais Jours, 2006
 P. Nivollet, fontaines de Rome. Le paradis en ces jardins, Piltzer, 2006
 Rimbaud en son temps, Gallimard, 2005
 Alechinsky le pinceau voyageur, Gallimard, 2002
 Judit Reigl, Adam Biro, 2001
 Poésie et «révolution», la révolution du style, Pleins Feux, 2000
 Rothko et la France, L’Épure, 1999
 Chardin - Le sentiment et l'esprit du temps, L’Épure, 1999
 L'homme habite poétiquement, entretiens avec Ernest Pignon-Ernest, Actes Sud, 1993
 Une saison, Dumerchez, 1996
 Henri Matisse, Gallimard, 1993
 Giorgione et les deux Vénus, Maeght, 1991
 Les Modernes et la Tradition, Gallimard, 1990
 Motherwell, Papierski, 1989
 L'Art abstrait, tome 5, Adrien Maeght, 1988
 New-York Series, les sculptures en cire de Félix Rozen, galerie Gary, 1979-1988
 Les États-Unis de la peinture, Seuil, 1986
 Le livre de Raquel, Orange Export Ltd., 1986
 Fenêtre sur le Japon, exposition de photographies de Félix Rozen, Central color Paris, 1986
 Giotto, Hazan, 1985 (réédition 2013)
 La Place de Félix Rozen dans l'art contemporain (Situation pièce, Centre d'Action Culturelle, texte lu par l'auteur), 1984
 Rozen Black Tracks. Catalogue de l'exposition Félix Rozen (Silkeborg Kunstmuseum, Danemark et Fondation Henie-Onstad, Norvège), préface de Troels Andersen poèmes de Peter Laugesen et Marcelin Pleynet, 1981
 Transculture, Bourgois, 1979
 Situation de l'art moderne : Paris-New York, Chêne, 1978
 Art et Littérature, Seuil, 1977
 Système de la peinture, Seuil, 1977
 L'Enseignement de la peinture, Seuil, 1971
 Lautréamont par lui-même, Éditions du Seuil, 1967

Външни препратки 
  Официален сайт

Френски писатели
Френски поети
Френски романисти
Френски есеисти
Френски художествени критици
Лионци